Station Saint-Mariens-Saint-Yzan is een spoorwegstation in de Franse gemeente Saint-Yzan-de-Soudiac.

Saint-Mariens-Saint-Yzan